Али́ Васи́б Османоглу́ (; 13 октября 1903, Стамбул — 9 декабря 1983, Александрия) — 41-й глава дома Османов; если бы он правил, то был бы Великим Султаном Али.

Биография 
Родился во дворце Чираган в Стамбуле; единственный ребенок Ахмеда Нихада от его первой жены Сафиру Ханым Эфенди. Али Васиб обучался в Мектеб-и Султани и военном колледже. 

В возрасте 21 года вместе с другими членами династии оказался в изгнании. 10 лет прожил во Франции. В 1931 году Али Васиб женился на Эмине Мукбиле Султан, внучке Мехмеда V. 

В 1937 году семья переехала в Александрию. Здесь в 1940 году родился единственный ребёнок Али и Эмине, Осман Селахаддин. 

В 1977 году после смерти Мехмеда Абдул-Азиза возглавил Династию. Умер в 1983 году в Александрии и первоначально похоронен там же. В 2007 году по инициативе его сына Али Васиб был перезахоронен в тюрбе султана Решата.

Али Васиб в изгнании вёл дневники, в которых описывал жизнь в изгнании и которые позже опубликовал его сын.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Genealogy of Ali Vasib 
 The History Files: The Ottoman Empire 

Али Васиб
Али Васиб
Похороненные в мавзолее Мехмеда V
Выпускники галатасарайского лицея